Juan van der Hamen y León (1596 (baptême)-1631), un peintre baroque espagnol de l’âge d’or
 Ludwig van der Hammen, un acarologiste
 Thomas van der Hammen (1924-2010), un géologue, botaniste et archéologue néerlandais